Scheiwiller ist der Familienname folgender Personen:

 Nadja Scheiwiller (* 1985), Schweizer Musicaldarstellerin
 Walter Scheiwiller (1922–2018), Schweizer Sportfotograf